West Point Township peut désigner les townships suivants :

États-Unis 
 West Point Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.
  du comté de White dans l'Indiana.
 West Point Township du comté de Butler dans l'Iowa.
 West Point Township du comté de Lee dans l'Iowa.
 West Point Township du comté de Bates dans le Missouri.

Liberia 
 West Point, à Monrovia.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships